Туз (карта) — у більшості сучасних карткових ігор — найстарша карта.
 Туз — маленька шлюпка.
 Туз (озеро) — солоне озеро в Центральній Туреччині.
 Туз — прізвище:
 Туз Сергій Іванович — генерал-лейтенант у відставці.